Stråsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Stråsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Stora Stråsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Stråsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (1,2 ha)
Stora Stråsjön, Närke, sjö i Karlskoga kommun och Örebro kommun,  (37,5 ha)
Stråsjön, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (1 ha)
Lilla Stråsjön, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (6,3 ha)
Norra Stråsjön, sjö i Rättviks kommun,  (49 ha)
Stråsjö Långtjärn, Långtjärnen sjö i Ljusdals kommun,  (18,1 ha)
Stråsjön (Järvsö socken, Hälsingland, 684570-150274), sjö i Ljusdals kommun,  (76,5 ha)
Stråsjön (Järvsö socken, Hälsingland, 684689-152619), sjö i Ljusdals kommun,  (13,1 ha)
Stråsjön (Rengsjö socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (6,21 ha)
Stråsjön (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (4 ha)
Stråsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (28,7 ha)
Stråsjön (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (50,5 ha)

Se även
Stråsjö, by i Bjuråkers socken i Hudiksvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn